Pholas är ett släkte av musslor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Pholas ingår i familjen borrmusslor.

Pholas har ett långsträckt, cylindriskt, av två lika hälfter bestående i båda ändar öppet skal. Skalet saknar låsband men har extra skalstycken på ryggsidan, med hopsmälta sifoner och sammanväxta mantelkanter, vilka lämnar en öppning för foten med vilken den fäster sig. Pholasmusslorna har förmågan att borra sig in i mjukare stenar eller trä. Släktet omfattar mängder med arter, flera förhistoriska nu utdöda.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Borrmusslor
Pholas